bitwa pod Chryzopolis (324) – w trakcie rzymskiej wojny domowej, pomiędzy Konstantynem Wielkim, a Licyniuszem.
 bitwa pod Chryzopolem (988) – w trakcie bizantyjskiej wojny domowej